Moltkestraße steht für:

 Moltkestraße (Altona), die heutige Bernadottestraße in Hamburg-Altona
 Moltkestraße (Bad Friedrichshall), Straße im Stadtteil Kochendorf
 Moltkestraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Alt-Godesberg
 Moltkestraße (Heilbronn)
 Moltkestraße (Hoheluft), Straße im Hamburger Stadtteil Hoheluft-West
 Moltkestraße (Karlsruhe)
 Moltkestraße (Kitzingen), Straße in Kitzingen, siehe Kitzingen#Musik, Musikpädagogik und Malerei
 Moltkestraße (Lübeck)
 Moltkestraße (Trier)
 Moltkestraße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Brill (G–O)